Yamamoto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daisuke Yamamoto
 Miyuki Yamamoto
 Yoshimaru Yamamoto
 Yoshimatsu Yamamoto